Рио Вибора има више значења:

 Рио Вибора, Трес Риос (Сан Херонимо Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Вибора (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику